До́бринское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Духовщинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Добрино. На территории поселения находились 37 населённых пунктов.

Образовано законом от 2 декабря 2004 года. Упразднено законом от 20 декабря 2018 года, все его населённые пункты включены в Пречистенское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 389,1 км²
 Расположение: северная часть Духовщинского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Демидовским районом
 на севере — с Тверской областью огибая с запада, юга и востока территорию Озёрненского городского поселения
 на северо-востоке — с Холм-Жирковским районом
 на юго-востоке — с Ярцевским районом
 на юге и юго-западе — с Пречистенским сельским поселением

 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Нелидово
 По территории поселения проходит железная дорога Смоленск — Озёрный, станции нет.
 Крупные реки: Аржать, озеро: Велисто.

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Добрино, деревня — административный центр
 Амшара, деревня
 Берлезово, деревня
 Велисто, деревня
 Вертка Новая, деревня
 Вертка Старая, деревня
 Воронцово, деревня
 Дмитрово, деревня
 Замощье, деревня
 Зубково, деревня
 Зыки, деревня
 Коршуново, деревня
 Ленино, деревня
 Липки, деревня
 Мокряки, деревня
 Муравьище, деревня
 Нивки, деревня
 Никишкино, деревня
 Новая, деревня
 Пальцево, деревня
 Пашково, деревня
 Песчиво, деревня
 Петрунино, деревня
 Подвязье, деревня
 Попково, деревня
 Починок, деревня
 Савостино, деревня
 Свиты, деревня
 Селище, деревня
 Село, деревня
 Сесино, деревня
 Суровцево, деревня
 Сутоки, деревня
 Трунаево, деревня
 Устье, деревня
 Шеболтаево, деревня
 Юганово, деревня

Общая численность населения — 1216 человек.

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Духовщинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году